WebLogic — семейство продуктов от одноимённой компании, поглощённой в 1998 году BEA Systems, а с 2008 года принадлежащей корпорации Oracle. В платформу WebLogic Suite входят сервер приложений Jakarta EE (Weblogic Server), портал, интеграционные продукты, средства для разработки приложений и JRockit — собственная JVM компании.

Последняя, финальная версия платформы WebLogic — 14.1.1, работает на большинстве распространённых операционных систем, включая UNIX, Linux и Microsoft Windows. Поддерживает следующие стандарты и технологии:
 HTTP
 J2EE 8
 Веб-сервис
 JMS
 JDBC
 EJB
 J2EE Connectors
 Сервлет

См. также 
 WebSphere
 JBoss

Ссылки 
 Oracle WebLogic products 

Серверы приложений
Java
Java Enterprise Edition
Веб-программирование
Веб-серверы на основе Java